Diamantino kan syfta på:

 Diamantino (film) – en portugisisk fantasy-dramakomedifilm från 2018 regisserad och skriven av Gabriel Abrantes och Daniel Schmidt

Geografi

Brasilien 

 Diamantino (kommun), Mato Grosso, 
 Diamantino (ort), Mato Grosso,

Filippinerna 

 Diamantina (ort), Cagayandalen, Province of Isabela, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar